AUS steht für:
 Army of the United States, inaktive Organisationsform der Bodenstreitkräfte der Vereinigten Staaten
 Augusta and Summerville Railroad, Eisenbahnlinie in Georgia
 Ausländische Einkünfte (Deutschland), Anlage zur deutschen Einkommensteuererklärung
 Austin-Bergstrom International Airport (IATA-Code), Flughafen von Austin, Texas
 Australien (Kfz-Kennzeichen)
 FK Austria Wien, Fußballverein

AuS steht für:
 Arbeiten unter Spannung bei elektrischen Betriebsmitteln

Aus steht für:
 Aus (Namibia), Ortschaft in Namibia
 Aus (Stamm), historischer arabischer Volksstamm
 Flugplatz Aus, Flugplatz in Namibia

Aus ist der Familienname folgender Personen:
 Gunvald Aus (1851–1950), norwegisch-US-amerikanischer Bauingenieur
 Lauri Aus (1970–2003), estnischer Radrennfahrer

aus steht für:
 Australische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Aus! steht für:
 ein Hundekommando, siehe Hundeerziehung#Hundekommandos

Siehe auch:

AUS